Мадона може да се отнася за:

 Мадона – американска певица;
 Мадона – албум на Мадона;
 Мадона – Дева Мария;
 Черна Мадона – икона;
 Мадона – название на средновековна благородна дама;
 Мадона дел Сасо – община в Северна Италия;
 Мадона ди Кампильо – ски-курорт в Италианските Алпи;
 Мадона – град в Латвия;
 Мадона – административен район в Източна Латвия;
 Мадона – селище в Мериленд, САЩ;